Janiszowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Janiszowice, un village dans la powiat de Krosno Odrzańskie
 Janiszowice, un village dans la powiat de Żary